Kleger steht für:
 den bretonischen Namen der Gemeinde Cléguer im Département Morbihan, Frankreich

Kleger ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Kleger (1903–1952), argentinischer Leichtathlet
 Heinz Kleger (* 1952), Schweizer Politologe und Philosoph